Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Johansson che ha battuto in finale Nicolas Kiefer 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Thomas Johansson (campione)
  Maks Mirny (primo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)

 Nicolas Kiefer (finale)
 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2005
ATP Tour 2005